Małgorzata [] ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist die polnische Variante des Vornamens Margarete.

Varianten 
Folgende Kurzformen sind gebräuchlich:
 Małgosia
 Małgośka
 Gosia
 Gośka
 Gosieńka
 Gosiunia

Namensträgerinnen 

Małgorzata
 Małgorzata Adamkiewicz (* 1966), polnische Unternehmerin
 Małgorzata Baranowska (1945–2012), polnische Literaturhistorikerin und -kritikerin sowie Lyrikerin
 Małgorzata Braunek (1947–2014), polnische Schauspielerin
 Małgorzata Chodakowska (* 1965), polnische Bildhauerin
 Małgorzata Chojnacka (Kanutin) (* 1983), polnische Kanutin
 Małgorzata Dydek (1974–2011), polnische Basketballspielerin
 Małgorzata Dłużewska (* 1958), polnische Ruderin
 Małgorzata Foremniak (* 1967), polnische Schauspielerin
 Małgorzata Fornalska (1902–1944), polnische Kommunistin
 Małgorzata Gebel (* 1955), polnische Schauspielerin
 Małgorzata Gersdorf (* 1952), polnische Richterin
 Małgorzata Glinka (* 1978), polnische Volleyballspielerin
 Małgorzata Górnicka (* 1979), polnische Judoka
 Małgorzata Handzlik (* 1965), polnische Politikerin 
 Małgorzata Hołub-Kowalik (* 1992), polnische Sprinterin
 Małgorzata Jasińska (* 1984), polnische Radrennfahrerin
 Małgorzata Kidawa-Błońska (* 1957), polnische Filmproduzentin und Politikerin
 Małgorzata Kożuchowska (* 1971), polnische Schauspielerin
 Małgorzata Krasińska (* 1938), polnische Zoologin
 Małgorzata Kurdelska (* 1985), polnische Badmintonspielerin
 Małgorzata Łukasiewicz (* 1948), polnische Übersetzerin und Literaturkritikerin
 Małgorzata Manowska (* 1964), polnische Rechtswissenschaftlerin, Juraprofessorin und seit 2020 Präsidentin des Obersten Polnischen Gerichts
 Małgorzata Marcinkiewicz (* 1962), polnische Politikerin
 Małgorzata Mesjasz (* 1997), polnische Fußballspielerin
 Małgorzata Mikołajczak (* 1991), polnische Schauspielerin
 Małgorzata Mogore-Tlałka (* 1963), polnische Skirennläuferin
 Małgorzata Omilanowska (* 1960), polnische Historikerin und Politikerin
 Małgorzata Ostrowska-Królikowska (* 1964), polnische Schauspielerin
 Małgorzata Potocka (* 1953), polnische Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin
 Małgorzata Pskit (* 1976), polnische Hürdenläuferin
 Małgorzata Ruchniewicz (* 1970), polnische Historikerin
 Małgorzata Saramonowicz (* 1964), polnische Polonistin, Journalistin und Schriftstellerin
 Małgorzata Sobańska (* 1969), polnische Marathonläuferin
 Małgorzata Stasiak (* 1988), polnische Handballspielerin
 Małgorzata Stolarska-Fronia, polnische Kunsthistorikerin
 Małgorzata Szejnert (* 1936), polnische Journalistin und Feuilletonistin
 Małgorzata Łucja Szewczyk (1828–1905), polnische Ordensgründerin und Selige
 Małgorzata Szpakowska (* 1940), polnische Literaturhistorikerin, Literaturkritikerin und Theaterkritikerin
 Małgorzata Szumowska (* 1973), polnische Filmregisseurin
 Małgorzata Tracz (* 1985), polnische Politikerin (Grüne Partei Zieloni)
 Małgorzata Wojtyra (* 1989), polnische Radrennfahrerin

Weitere Formen
 Małgosia Bela (* 1977), polnisches Fotomodell und Schauspielerin
 Gosia Rdest (* 1993), polnische Automobilrennfahrerin

Siehe auch
 Margareta

 Margarethe

Weiblicher Vorname
Polnischer Personenname